Grand Prix Austrii 1983 (oryg. Holiday Grosser Preis von Österreich) – 11. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1983, która odbyła się 14 sierpnia 1983, po raz 14. na torze Österreichring.

21. Grand Prix Austrii, 15. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig 
Źródło: F1Ultra

Przypisy 

1983
Austria
1983 w Austrii